Драгомире́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Драгомирецький Антін Григорович (1887—1938) — член Української Центральної Ради й Малої ради, розстріляний радянською владою.
 Драгомирецький Василь — український громадсько-політичний діяч, дипломат, керуючий Посольством УНР в Болгарії, дипломатичний агент УНР в Софії.
 Драгомирецький Володимир Порфирович — радянський військовий льотчик-бомбардувальник, Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант авіації.
 Драгомирецький Анатолій Михайлович (нар. 18 березня 1941, м. Львів) — український поет, журналіст автор більше сотні популярних пісень, трьох поетичних збірок.

Жінки 
 Драгомирецька Олена Дмитрівна (Буланова; нар. 1889, Київ — після 1919) — співачка (мецо-сопрано, контральто).
 Дрогомирецька Мирослава Степанівна ( 1960) — громадський діяч, заслужений лікар України.

Українські прізвища